Mort aux ténors,  roman de Georgius, publié sous le pseudonyme de Jo Barnais (1956)
 Mort aux ténors, adaptation télévisuelle (1987)